Barcelona Metròpolis Mediterrània, revista sobre temes de la ciutat de Barcelona
 Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik, fàbrica d'armament per a la Wehrmacht durant la Segona Guerra Mundial ubicada a Praga
 BMM-80 (del seu nom en rus Бронированная Медицинская Машина, transliterat Bronirovannaia Meditsinskaia Maixina), ambulància militar variant del vehicle blindat BTR-80 desenvolupada a Rússia